Sojka může být:

Ornitologie

Několik rodů z čeledi krkavcovití

 Garrulus
 sojka obecná (Garrulus glandarius)
 Aphelocoma
 Calocitta 
 Cyanocitta
 Cyanocorax
 Gymnorhinus 
 Perisoreus 
 Platylophus
 Platysmurus

Příjmení osob
 viz Sojka (příjmení)

Podobné
 Ferenc Szojka (1931–2011) – maďarský fotbalista

Další
 Sojka III – bezpilotní průzkumný letoun

Externí odkazy